Marina Piller (ur. 17 listopada 1984 w Tolmezzo) – włoska biegaczka narciarska, brązowa medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Marina Piller pojawiła się 8 grudnia 2001 roku, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Ulrichen, gdzie zajęła 58. miejsce w biegu na 5 km techniką dowolną. W styczniu 2002 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Schonach, ale zajmowała odległe pozycje. Jeszcze dwukrotnie startowała na imprezach tego cyklu, najlepszy wynik osiągając podczas mistrzostw świata juniorów w Stryn w 2004 roku, gdzie była ósma w biegu na 5 km stylem dowolnym. Ponadto na mistrzostwach świata młodzieżowców w Tarvisio w 2007 roku zdobyła brązowy medal na dystansie 10 km techniką dowolną.

W Pucharze Świata zadebiutowała 14 stycznia 2006 roku w Tesero, zajmując 56. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 15 grudnia 2007 roku w Rybińsku, zajmując 30. miejsce w tej samej konkurencji. Najlepsze wyniki osiągała w sezonie 2012/2013, który ukończyła na 66. pozycji w klasyfikacji generalnej.

W 2013 roku wzięła udział w mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie była piąta w sprincie drużynowym, ósma w sztafecie, a rywalizację w biegu na 10 km stylem dowolnym zakończyła na dwudziestej pozycji.

W maju 2018, jako pierwsza narciarka klasyczna w historii, została ukarana dwuletnim zawieszeniem (biegnącym od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018) za nieprawidłowości w jej paszporcie biologicznym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Włoscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1984
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Włoscy sportowcy ukarani za doping